Княжество Сирохи () — туземное княжество Британской империи (современный штат Раджастхан, Индия). Государство было основано в 1311 году и просуществовало шесть столетий до своей мирной ликвидации в 1949 году, когда оно слилось со штатом Бомбей.

География 
Княжество Сирохи находилось в . Его площадь составляла 1964 квадратных мили (5090 км2). Территория была сильно расчленена холмами и скалистыми хребтами. Хребет Аравали разделял княжество на две части, протянувшиеся с северо-востока на юго-запад. Южная и юго-восточная часть территории гористая и изрезанная, с высокой горой Абу, изолированным массивом гранитных скал, завершающимся группой холмов, охватывающих несколько долин, окруженных скалистыми хребтами, похожими на большие впадины. По обе стороны Аравали княжество пересекали многочисленные водные каналы, которые в разгар сезона дождей протекают с большой силой и объемом, но большую часть года остаются сухими. Единственная река, имеющая хоть какое-то значение, — Западный Банас.

В одиннадцатом издании «Британской энциклопедии» 1911 года сообщалось, что большая часть княжества покрыта густыми джунглями, в которых обитают дикие животные, включая тигра, медведя и леопарда, и что климат в целом сухой (на юге и востоке обычно бывает довольно много дождей).

В XIX веке была построена железная дорога Раджпутана. Он пересекла княжество, и станция была построена на Абу-Роуд, в 28 милях (45 км) к югу от города Сирохи.

В 1901 году население княжества составляло  человека, показав снижение на 17 % за десятилетие, вызванное результатами голода. Валовой доход составил  фунтов стерлингов, дань британскому колониальному правительству — 450 фунтов стерлингов. Население города Сирохи составляло 5651 человек, и его основным бизнесом было производство клинков и другого оружия.

История 
Государство Сирохи было основано в 1311 году Лумбхой, который завоевал область, которая позже образовала государство. В 1311 году тогдашний правитель Шивабхан основал столицу государства в Шивпури, в 3 километрах к востоку от современного города Сирохи. В 1425 году Рао Саин мал построил город Сирохи, а позже стал столицей государства.

В первые годы XIX века Сирохи сильно пострадал от войн с Джодхпуром и горными племенами этого района. В 1817 году была испрошена защита англичан; претензии Джодхпура на сюзеренитет над Сирохи были отвергнуты, и в 1823 году был заключен договор с британским правительством. Сирохи стал самоуправляющимся княжеским государством в Британской Индии и частью агентства Раджпутана.

За заслуги, оказанные во время сипайского восстания 1857 года, Рао получил прощение в размере половины своей дани. Рао Кешри Сингх (правил в 1875—1920 годах) и его преемники получили титул Махарао (эквивалент Махараджи) в 1889 году.

Когда Индия стала независимой в 1947 году, не было немедленного консенсуса относительно того, следует ли объединить княжество Сирохи с новыми штатами Бомбей или Раджастхан. Первоначально территория княжества Сирохи была объединена со штатом Бомбей в 1949 году, но была передана штату Раджастхан в 1950 году.

Список правителей государства Сирохи

Система доходов 
Традиционная практика сбора доходов состояла из бхог батаи и халбанди. Бхог Батаи, более распространенная практика, состояла в прямом сборе государством части собранной продукции. В некоторых районах княжества использовался халбанди, в соответствии с которым на орудия, используемые фермерами, был наложен денежный налог. В 1904 году была введена новая система сбора доходов, которая состояла из сбора доходов на основе средней урожайности обрабатываемой площади в качестве критерия оплаты. С точки зрения государства, новая система доходов была в значительной степени успешной, что привело к значительному увеличению государственных доходов.

См. также 
 Джодхпур (княжество)
 Удайпур (княжество)
 Раджпутана

Ссылки

Источники 
 Полная роспись правителей княжества Сирохи

Примечания 

Индийские туземные княжества